Мстивой () — личное мужское имя.
 Мстивой I (ок. 1160—1219 или 1220) — правитель Гданьска с 1205 года, представитель династии Собеславичей (Самборидов).
 Мстивой II (ок. 1220—1294) — князь свецкий, гданьский и померанский.

См. также 
 Мистевой I (ум. 865/869) — великий князь славянского племени бодричей и всего Союза ободритов.